Licnobelba är ett släkte av kvalster. Licnobelba ingår i familjen Licnobelbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Licnobelba